Карнатака ():
 Карнатака — штат на юго-западе Индии
 Карнатака — княжество, существовавшее на юге Индии.
 Карнатака — традиция индийской классической музыки.
 Karnataka — род растений семейства Зонтичные